Яна Новотна і Аранча Санчес Вікаріо виграли титул, перемігши у фіналі пару Сабін Аппельманс і Міріам Ореманс з рахунком 7–6, 6–2.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші дві сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

 Яна Новотна /  Аранча Санчес Вікаріо (чемпіонки)
 Ліза Реймонд /  Ренне Стаббс (чвертьфінал)
 Сабін Аппельманс /  Міріам Ореманс (фінал)
 Емі Фрейзер /  Кімберлі По (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 1996 Páginas Amarillas Open Doubles Draw 

Парний розряд
Тур WTA 1996